Die Süper Lig 2001/02 war die 44. Saison der höchsten türkischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison eröffnete am 10. August 2001 Beşiktaş Istanbul gegen Trabzonspor. Trabzonspor gewann das Spiel in Istanbul mit 2:1. Die Meisterschaft endete am 4. Mai 2002. Galatasaray Istanbul besiegte Yozgatspor mit 5:0, durch diesen Sieg wurde Galatasaray vor Fenerbahçe türkischer Meister. Çaykur Rizespor, Antalyaspor und Yozgatspor waren die Absteiger dieser Saison.

Teilnehmer 
Für die Süper Lig 2001/02 sind zu den aus der vorherigen Saison verbliebenen 15 Vereine die drei Aufsteiger aus der letzten Zweitligasaison dazugekommen. Die Aufsteiger waren die Erst- und Zweitplatzierten der 2. Liga Göztepe Izmir, Diyarbakirspor und der Play-off-Sieger Malatyaspor. Während Diyarbakirspor nach 14 Jahren und Malatyaspor nach 11 Jahren in die Süper Lig zurückkehrten, schaffte Göztepe den sofortigen Wiederaufstieg.

Ab dieser Saison galt bei Punktgleichheit der direkte Vergleich.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Die Meistermannschaft von Galatasaray Istanbul 

1Ünsal, Davala und Namlı bestritten nur die erste Saisonhälfte für Galatasaray Istanbul

Weblinks 
 1. Lig - Saison 2001/02 auf kicker.de
 Offizielle Internetpräsenz der 1. Lig 2001/02 auf tff.org (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der höchsten Spielklasse auf tff.org (türkisch)
 
 1. Lig 2001/02 auf angelfire.com (englisch)

Einzelnachweise 

2001/02
Fußballsaison 2001/02